Whiston (Merseyside), een plaats in Engeland
 Whiston (Northamptonshire), een plaats in Engeland
 Whiston (South Yorkshire), een plaats in Engeland
 Whiston (Staffordshire), plaats in Engeland